Arakeljan ist der Familienname folgender Personen:

 Norajr Arakeljan (* 1936), armenischer Mathematiker
 Sedrak Arakeljan (1884–1942), armenisch-sowjetischer Maler